Andreas Reischek ist der Name folgender Personen:

 Andreas Reischek (Ethnograf) (1845–1902), österreichischer Forschungsreisender, Ethnograf und Ornithologe
 Andreas Reischek (Journalist) (1892–1965), österreichischer Journalist